

Astronomia
 Gula – cratere sulla superficie di Ganimede
 Gula Mons – vulcano di Venere

Mitologia
 Gula – divinità accadica
 Gula o ghul – mostro della mitologia araba
 Gula o Bau – dea della mitologia sumera

Persone
 Adrián Guľa – allenatore di calcio ed ex calciatore slovacco
 Krzysztof Guła – ex cestista polacco
 Qamar Gula – cantante afghana